Фісп () — округ у Швейцарії в кантоні Вале.
Адміністративний центр — Фісп.

Громади

Примітки 

Округи кантону Вале